Chevroux může být:

 Chevroux (Ain) – francouzská obec v departementu Ain
 Chevroux (Vaud) – švýcarská obec v kantonu Vaud